Charles Platt puede referirse a:
 Charles Z. Platt (1773–1822), político estadounidense, tesorero del estado de Nueva York entre 1813–1817.
 Charles A. Platt (1861-1933), arquitecto y paisajista estadounidense del movimiento "Renacimiento estadounidense".
 Charles Platt (nacido en 1945), escritor inglés de ciencia ficción.